Vallby kyrka kan syfta på:

 Vallby kyrka, Skåne
 Vallby kyrka, Uppland
 Vallby kyrka, Södermanland

Se även 
 Vallbykyrkan